Villa di Domiziano – Castel Gandolfo
 Villa di Domiziano – Sabaudia